Snider ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Snider (1910–1988), Schweizer Kirchenrechtler
 David Snider (* 1988), kanadischer Badmintonspieler
 Dee Snider (* 1955), US-amerikanischer Musiker
 Dick Snider (1929–1977), US-amerikanischer Regisseur, Editor und Produzent
 Duke Snider (1926–2011), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jacob Buehler Snider, US-amerikanischer Politiker
 Samuel Snider (1845–1928), US-amerikanischer Politiker
 Stacey Snider (* 1961), US-amerikanische Filmproduzentin
 Todd Snider (* 1966), US-amerikanischer Musiker
 Tommy Snider (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Travis Snider (* 1988), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jacob Snider (1811–1866), US-amerikanischer Erfinder

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Snider (Illinois)
 Snider (Montana)
 Snider (West Virginia)

Siehe auch:
 Snyder
 Sneider
 Sneijder